Aglais pygmaea är en fjärilsart som beskrevs av Rühl 1896. Aglais pygmaea ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pygmaea